La Caille ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite, östlich des Mare Nubium, nordöstlich des Kraters Purbach und nordwestlich von Blanchinus.

Der Kraterrand ist stark erodiert, das Innere von Lava geflutet und eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Astronomen Nicolas Louis de Lacaille offiziell benannt.

Südlich von La Caille kann beim Mondalter von zirka 6,7 Tagen, kurz vor dem Erreichen des ersten Mondviertels der visuelle Effekt Lunar X am Mondterminator beobachtet werden.

Weblinks 
 
 La Caille auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)